Eduard Hartmann (né le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque.

Carrière en club 
En 2006, il commence sa carrière avec le HK 95 Panthers Považská Bystrica dans le Championnat de Slovaquie de hockey sur glace D2.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || HK 95 Panthers Považská Bystrica || 1.liga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2007-2008 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| HC Dukla KAV Hurban Senica || 1.liga ||6 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||23 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HC Dukla KAV Hurban Senica || 1.liga ||22 ||7 ||14 ||21 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC Dukla Trenčín || Extraliga ||18 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || MHK Dubnica nad Váhom || 2.liga ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || MŠHK Prievidza || 1.liga ||20 ||6 ||6 ||12 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || CSM Dunarea Galati || Superliga Nationala || 28|| 17|| 37|| 54|| 40|| 1|| 0|| 1|| 1||0
|-
|2011-2012 || Bergen IK || 1. divisjon || 31|| 46|| 47|| 93|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Bergen IK || 1. divisjon || 32 || 34 || 54 || 88 || 20 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Bergen IK || 1. divisjon || 27 || 14 || 25 || 39 || 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Fana IHK || 2. divisjon || 14 || 46 || 34 || 80 || 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Bergen IK || 1. divisjon || 26|| 14|| 24|| 38|| 22|| 4|| 0|| 4|| 4|| 0
|-
| 2016-2017 || Bergen IK || 1. divisjon || 34|| 26|| 30|| 56|| 6||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Bergen IK || 1. divisjon || 22|| 31|| 55|| 86|| 6||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Bergen IK || 1. divisjon || 2|| 2|| 2||4|| 0||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Bergen IK || 1. divisjon || 18|| 33|| 39|| 72|| 8||  -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du CSM Dunarea Galati
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en octobre 1988
Naissance à Skalica
Naissance en Tchécoslovaquie